Abaddon (von hebräisch abad „Untergang“, „Abgrund“ über griechisch abaton „Grube“) oder Abadon, Abbaddon, Abbadon steht für:

 Abaddon, Begriff und Figur der Bibel 
 Abaddon, Pseudonym des britischen Heavy Metal-Schlagzeugers Anthony „Abaddon“ Bray, siehe Venom (Band)
 Abaddon (Band), ehemalige polnische Punk-Band